Edward Loder (1809-1865), compositeur et chef d'orchestre britannique ;
 Éric Loder (né en 1952), coureur cycliste suisse ;
 plusieurs  ;
 Kate Loder (1825-1904), compositrice et pianiste anglaise ;
 Konrad Loder (né en 1957), plasticien sculpteur allemand ;
 Thierry Loder (né en 1975), coureur cycliste français.